Яков Нестеровский:
 Нестеровский, Яков Израилевич (1925—2010) — советский учёный в области медицины и организатор здравоохранения
 Нестеровский, Яков Кононович (1810—1887) — российский горный инженер.